Las siete maravillas del mundo se pueden referir, según la época, a las:

Siete maravillas del mundo antiguo, que designa siete monumentos de la antigüedad.
Nuevas siete maravillas del mundo moderno, establecidas mediante un concurso internacional el 2007 inspirado en las anteriores y organizado por Bernard Weber;
Siete maravillas naturales del mundo, elegidas mediante un concurso internacional basado en el anterior y organizado por Bernard Weber;
 Siete maravillas del mundo moderno, obras construidas durante el siglo XX.
 Siete maravillas de la Naturaleza, una lista propuesta por la CNN en 1997.

También se puede referir, por analogía, a otras listas de maravillas (siete o más) elaboradas por:
 países:
 Siete maravillas de Canadá  fue una votación organizada por la CBC y CBC Radio One en 2007;
 Siete maravillas de Colombia;
 12 Tesoros de España, elegidos en un concurso nacional, realizado en 2007 por Antena 3 y COPE;
 Trece maravillas de México, lista establecida por  México en 2007;
 Siete maravillas del País de Gales, una lista de lugares notables descritas en un poema del siglo XVIII;
 Siete Maravillas de Polonia
 Siete maravillas de Portugal, una lista de las maravillas culturales situados en Portugal;
Siete maravillas de Rusia, elegidas en un concurso nacional, realizado en 2008 por Izvestia, Radio Mayak y el canal de televisión Rossiya 1;
 Siete maravillas de Ucrania, siete monumentos históricos ucranianos elegidos a través de un concurso en Ucrania;
 Siete maravillas de Venezuela.

 o regiones o ciudades:

Siete maravillas de Cataluña;
Siete Maravillas de Córdoba, concurso realizado en la provincia de Córdoba, Argentina por el diario matutino La Voz del Interior en conjunto con la Agencia Córdoba Turismo;
Siete maravillas de la Comunidad de Madrid, escogidas por voto popular gracias al Bureau Internacional de Capitales Culturales y La 10 Madrid, en junio de 2008;
 Siete maravillas del Dauphiné, curiosidades naturales que se encuentran en la antigua provincia francesa del Dauphiné;
 Siete maravillas gastronómicas del Perú;
 Siete Maravillas de Origen Portugués en el Mundo;

Música y literatura
 El libro de las Maravillas es un relato escrito en 1298 y cuenta las aventuras de Marco Polo.
 Livre des merveilles du monde, un libro escrito por Jean de Mandeville, caballero inglés, a partir de su viaje en oriente que duró  34 años (de 1322 a 1356).
 Livre des merveilles de Dieu, una obra de Pierre le Vénérable, abad de Cluny. La expresión "Livre des merveilles" serán retomada por otros viajeros.
 Wonders of the World, un álbum de Long Beach Dub Allstars publicado en 2001.

General